Canadian Mixed Curling Championship 2010 – 46. mistrzostwa Kanady mikstów w curlingu, odbywają się między 13 a 21 listopada 2009 w Burlington (Ontario), na lodowisku Burlington Golf and Country Club.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z poprzednich mistrzostw jest Manitoba, która ostatecznie zajęła 4. miejsce po przegranej 9:10 w tie-breaker z Kolumbią Brytyjską.



Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał

Półfinał

Tie-Breaker

Round Robin

Sesja 1. 
14 listopada 2009; 18:00

Sesja 2. 
15 listopada 2009; 9:00

Sesja 3. 
15 listopada 2009; 13:30

Sesja 4. 
15 listopada 2009; 18:00

Sesja 5. 
16 listopada 2009; 9:00

Sesja 6. 
16 listopada 2009; 13:30

Sesja 7. 
16 listopada 2009; 18:00

Sesja 8. 
17 listopada 2009; 9:00

Sesja 9. 
17 listopada 2009; 13:30

Sesja 10. 
17 listopada 2009; 18:00

Sesja 11. 
18 listopada 2009; 9:00

Sesja 12. 
18 listopada 2009; 13:30

Sesja 13. 
18 listopada 2009; 18:00

Sesja 14. 
19 listopada 2009; 9:00

Sesja 15. 
19 listopada 2009; 13:30

Sesja 16. 
19 listopada 2009; 18:00

Sesja 17. 
20 listopada 2009; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
Oficjalna strona internetowa mistrzostw
Mistrzostwa na stronach Burlington Golf and Country Club

2010
2009 w curlingu
2009 w Kanadzie
Sport w Ontario